The Way of a Mother, court métrage dirigé par Charles Giblyn, sorti en 1913 ;
 The Way of a Mother, film muet américain réalisé par Jack Conway, sorti en 1915.